La Venta ist der Name folgender Orte:
 La Venta (Siero), einen Ort in Spanien
 La Venta (Honduras), einen Ort in Honduras
 La Venta (Kolumbien), eine Fossillagerstätte in Kolumbien
 La Venta (Mexiko), eine archäologische Fundstätte in Mexiko

Siehe auch:
 Venta (Begriffsklärung)